Die Nemzeti Bajnokság 1924/25 war die 22. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum zwölften Mal MTK Budapest.

Osztályú Bajnokság 
An der Meisterschaft konnten nur Mannschaften aus Budapest teilnehmen.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die beiden Erstplatzierten qualifizierten sich für die Endrunde um die ungarische Meisterschaft. Die beiden Letztplatzierten mussten am Saisonende absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Vidéki Bajnokság 
Die Mannschaften außerhalb Budapests ermittelten in sechs Regionalgruppen jeweils einen Teilnehmer für die Endrunde um ungarische Meisterschaft, die in Budapest ausgetragen wurde.

Gruppe Süd 
Die erste Liga der Gruppe Süd wurde mit 21 Mannschaften in zwei Staffeln ausgetragen. Im Finale um den Gruppensieg konnte sich Szegedi AK gegen Csabai AK mit 4:1 durchsetzen.

Gruppe Süd-West 
Die erste Liga der Gruppe Süd-West spielte mit zwölf Mannschaften in zwei Staffeln. Das Gruppenfinale gewann Pécsi Iparos BTC gegen Kaposvári MÁV TE mit 3:1.

Gruppe Nord 
Die erste Liga der Gruppe Nord wurde mit 16 Mannschaften in zwei Staffeln ausgetragen. Im Endspiel der Staffelsieger setzte sich Diósgyőr-Vasgyári TK gegen Salgótarjáni BTC mit 1:0 durch.

Gruppe Ost 
Die erste Liga der Gruppe Ost wurde mit acht Mannschaften gespielt und von Debreceni Vasutas SC gewonnen.

Gruppe Mittelungarn 
In der ersten Liga der Gruppe Mittelungarn spielten 28 Mannschaften in drei Staffeln. In der Endrunde um den Gruppensieg konnte sich Soroksári AC gegen Szolnoki MÁV SE und Szentlőrinci AC durchsetzen.

Gruppe West 
In der ersten Liga der Gruppe West spielten elf Mannschaften. Sieger wurde Szombathelyi AK.

Endrunde 
Die Endrunde um die ungarische Meisterschaft wurde im K.-o.-System in Budapest ausgetragen. Im Finale am 30. August 1925 setzte sich MTK Budapest mit 4:1 gegen Ferencváros durch, nachdem das erste Spiel am 14. Juni 1925 mit 0:0 geendet hatte.

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Saison 1924/25 auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1925
Fußballsaison 1924/25